Eyüplü ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Eyüplü (Ordu), Ortschaft in der türkischen Provinz Ordu
 Eyüplü (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana